peut faire référence à différentes unités militaires de plusieurs pays.

2/ bataillon de mitrailleuses (Australie)

2nd Battalion, CEF,  Bataillon du Corps expéditionnaire canadien de la Première Guerre mondiale

du génie
  de Rangers
  de renseignent des Marines

de volontaires de l'Eure